Plusieurs navires de lUS Navy'' ont été nommés USS Barracuda''' :

 L' est un sous-marin de l'US Navy de classe F renommé  et lancé en 1912 ;
 L' est un patrouilleur de l'US Navy jamais mis en service ;
 L' est un patrouilleur de l'US Navy en service entre 1917 et 1919 ;
 L' est un sous-marin de l'US Navy de classe Barracuda (1919) lancé en 1924 ;
 L' est un sous-marin de l'US Navy de classe Barracuda (1951) lancé en 1951.

Barracuda